«Главный герой» — авторская телепрограмма бывшего ведущего информационной программы «Сегодня» Антона Хрекова о личностях и о личном, выходившая на НТВ. В первоначальном формате передача транслировалась с 4 февраля 2007 по 5 июля 2009 года по воскресеньям сначала в 20:55, затем в 21:00, сразу после программы «ЧП. Обзор за неделю». С 10 сентября 2009 года, после изменения формата, программа недолго выходила по четвергам вечером в 22:10.

Руководителем «Главного героя» также являлся Антон Хреков.

О программе 
Программа построена на репортажах, в которых повествование, как правило, ведётся от первого лица. Герои доверяют журналистам программы и верят зрителю. Герои программы — люди, чьи имена на слуху и о ком много слухов — крупнейшие политики, бизнесмены, звёзды кино и шоу-бизнеса, а также герои, о которых страна пока не подозревает, раскрывают тайны своей жизни, откровенно говоря о самом сокровенном. Впервые после закрытия передач «Герой дня» и «Герой дня без галстука» канал НТВ запустил постоянную программу, в которой детально рассматривались документальные типы героев настоящего времени.

«Жемчужина» программы — это расшифрованная биография легендарной личности или реконструкция захватывающего события глазами его именитых участников, интригующие интервью-экскурсии непосредственно на месте событий. В ней были использованы редкие фото из частных архивов, имеющие историческую ценность, которые после компьютерного восстановления буквально «оживали» на экране.

Студия программы — это больше не «замкнутый останкинский бункер» с говорящими головами. Посреди новейших мультимедийных декораций зияет дыра, через которую Антон Хреков будет «выходить в люди». На съемочной площадке задействованы несколько кранов и концертный свет.

Некоторые рубрики 
 «Большое музыкальное приключение» — регулярная рубрика журналиста «Профессии — репортёр» Вадима Такменёва в жанре «репортаж-концерт»: оригинальный, никогда прежде не исполняемый номер с участием известных людей.
 «Главный герой. Неизвестное об известном» — факты, свидетельства очевидцев, подлинные документы, уникальные любительские видеозаписи и фотографии. Невероятные повороты судеб и ранее неизвестные подробности.

Цензура 
Отдельные злободневные сюжеты в программе снимались с эфира или подвергались цензуре. Первый раз это произошло уже во втором выпуске — из эфира НТВ был убран репортаж о детстве губернатора Чукотки Романа Абрамовича, который активно анонсировался как в межпрограммном пространстве телеканала, так и в официальном пресс-релизе НТВ. Автором видеосюжета был Антон Хреков. В вёрстке той программы сюжет об Абрамовиче являлся самым главным, а его хронометраж составлял 15 минут, что для тогдашнего российского телевидения было нетипично. Причина снятия сюжета неизвестна. Генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков заявил, что решение о снятии сюжета с эфира канала было принято им самим, и никакого давления со стороны Абрамовича он не получал. Изъятие сюжета из «Главного героя» негативно сказалось на его рейтинговых показателях — доля программы по сравнению с предыдущим выпуском снизилась почти вдвое (с 23,1 % до 13,6 %), а рейтинг — с 10,6 % до 6,1 %. Годом позже, в сентябре 2008 года, сославшись на технические проблемы, из эфира очередного «Главного героя» был убран сюжет о погибшем ингушском оппозиционере Магомеде Евлоеве.

В марте 2009 года в эфир телепередачи не попал видеосюжет, смонтированный в виде дискуссии кандидатов в мэры Сочи Бориса Немцова и Александра Лебедева, а также Андрея Лугового и действующего главы городской администрации Анатолия Пахомова; Антон Хреков и руководитель пресс-службы НТВ Мария Безбородова инцидент не прокомментировали.

Закрытие 
С сентября 2009 года стилистика программы была изменена, Антон Хреков перестал быть ведущим, а программа стала называться «Главный герой представляет». В таком виде программа продержалась недолго, всего 3 месяца, после чего стала транслироваться только в повторах.

В марте 2010 года появилось сообщение о том, что в ближайшее время программа «Главный герой» будет полностью реорганизована вплоть до изменения названия, а её ведущим станет репортёр НТВ Вадим Такменёв. Слухи фактически подтвердились в августе того же года, когда в бывшем таймслоте телепередачи Хрекова стала выходить новая информационно-развлекательная программа Дирекции праймового вещания НТВ «Центральное телевидение».

Корреспонденты программы 
 Юлия Варенцова
 Кирилл Иванов
 Максим Иксанов
 Борис Корчевников
 Павел Селин
 Алексей Симахин
 Яна Сушкова
 Вадим Такменёв
 Катя Устинова
 Антон Хреков
 Ольга Щанкина

Критика 
Программа вызвала негативные отзывы со стороны телекритиков и зрителей:

Сергей Малютин:

Арина Бородина:

Евгений Кузин:

Бывший сотрудник НТВ Эльхан Мирзоев рассказывал, что при подготовке материалов для программы многие её корреспонденты и операторы, за исключением опытного Алексея Ермилова (впоследствии уволенного Кулистиковым), не брезговали откровенными подлогами и систематическим нарушением журналистской этики, тем самым, незаконно вторгаясь в частную жизнь героев.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы, функционировавший до лета 2012 года

Телепередачи НТВ
Телепередачи, запущенные в 2007 году
Телепередачи, закрытые в 2009 году